Анато́лий Фила́тов:
 Филатов, Анатолий Алексеевич (род. 1975) — казахстанский хоккеист.
 Филатов, Анатолий Васильевич (1935—2015) — советский и российский металлург, генеральный директор концерна «Норильский никель».
 Филатов, Анатолий Иванович (род. 1926) — советский дипломат.
 Филатов, Анатолий Петрович (1931—1966) — чемпион мира по хоккею с мячом.